Perdix kann bedeuten:

 die Vogelgattung Perdix, siehe Rebhühner
 eine Gestalt aus den Metamorphosen des Ovid, siehe Perdix (Mythologie)
 ein nach dem Rebhuhn benannter Asteroid, siehe (8758) Perdix
 ein Schwarm von Micro Kampfdrohnen des US Militärs